Abdelkader Hachani (1956-1999), un homme politique algérien ;
 Saïb Hachani (1936-1966), un tueur en série français.